The Will o' the Wisp – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Will o' the Wisp – film del 1921 diretto da Robert C. Bruce